Llano de las Flores kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Llano de las Flores, delstaten Mexiko, Naucalpan de Juárez, 
 Llano de las Flores, Guerrero, Metlatónoc, 

Robotskapade Mexikoförgreningar